Kleinforst ist ein Ortsname:

 Kleinforst (Gerabronn), Weiler im Stadtteil Dünsbach von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kleinforst (Oschatz), Ortsteil der Stadt Oschatz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Kleinförstchen